Frédéric  de Prusse (1657-1713), premier roi en Prusse ;
 Frédéric  de Prusse (1712-1786), premier roi de Prusse ;
 Frédéric de Prusse (1794-1863), prince de Prusse ;
 Frédéric  de Prusse (1831-1888), empereur allemand ;
 Frédéric de Prusse (1911-1966) ;

Homonymie dynastique